Réttarfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Réttarfell (berg), Norðurland vestra, 
 Réttarfell (kulle), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar